Met de Democratische Volkspartij kunnen verschillende politieke partijen bedoeld worden:

 Democratische Volkspartij (Turkije) - politieke partij in Turkije
 Democratische Volkspartij (Hongarije) - politieke partij in Hongarije
 Democratische Volkspartij van Afghanistan - politieke partij in Afghanistan
 Democratisch Volkspartij Nigeria, zie People's Democratic Party (Nigeria) - politieke partij in Nigeria
 Democratisch Volkspartij Nigeria, zie Democratic People's Party (Nigeria) - politieke partij in Nigeria